St Margaret's Church (Westminster) - kerk in Groot-Brittannië
 St Margaret's Church (Wrenbury) - kerk in Groot-Brittannië
 St Margaret's Church (Hornby) - kerk in Groot-Brittannië
 St Margaret's Church (Wythop) - kerk in Groot-Brittannië
 St Margaret's Church (Barking) - kerk in Groot-Brittannië
 St Margaret's Church (Norwich) - kerk in Groot-Brittannië
 St Margaret's Church (Hawes) - kerk in Groot-Brittannië
 St Margaret's Church (Mendip) - kerk in Groot-Brittannië
 St Margaret's Church (Eltham) - kerk in Australië
 St Margaret's Church (Rottingdean) - kerk in Groot-Brittannië